The Monkey Puzzle – album dei The Saints del 1981
 The Monkey Puzzle – album degli UFO del 2006